Жузба́й () — казахская фамилия. Известные носители:
 Жузбай, Абылайхан (род. 1993) — казахстанский кёрлингист.
 Жузбай, Бакдаулет Дуйсенулы (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Жузбай, Жангали Алимханулы (род. 1961) — казахстанский музыкант, искусствовед, музыкальный педагог и профессор; заслуженный деятель Казахстана.